Prästbacken kan bland annat syfta på:  
 Prästbacken, Filipstads kommun – bebyggelse vid Lerviken i sjön Yngen, 
 Prästbacken, Horndal – bebyggelse i tätorten Horndal, Avesta kommun, 
 Prästbacken, Gråträsk – bebyggelse i Gråträsk, Piteå kommun, 
 Prästbacken, Lycksele kommun – en plats runt vilken Örån meandrar i Lycksele kommun i Lappland,